Jägerkreuz steht für

 Jägerkreuz (Battenberg), Bayern
 Jägerkreuz in der Tratten, Österreich

Siehe auch:
 Jägerskreuz